Largo (música), indicació de tempo que fa referència a una velocitat molt lenta en la interpretació musical d'una peça
 Largo (Florida), població dels Estats Units a l'estat de Florida
 Largo (Maryland), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland 
 Carlos Largo de Celis (Madrid, 1933), jugador d'hoquei sobre patins català de les dècades de 1950 i 1960
 Francisco Largo Caballero (Madrid, 1869 - París, 1946), dirigent del PSOE i de la UGT, Ministre de Treball (1931–33) i President del Govern d'Espanya (1936–37)